Чарыды — покинутый аул в Чеберлоевском районе Чеченской Республики.

География 
Аул расположен на правом берегу реки Шароаргун, к юго-востоку от районного центра Шаро-Аргун.

Ближайшие населённые пункты и развалины покинутых аулов: на северо-западе — бывший аул Циндой и село Дай, на северо-востоке — бывшие аулы Чубах-Кенерой, Монахой и Инкот, на юго-западе — бывший аул Кенсо (Шаройский район), на юго-востоке — бывший аул Басхой.

История

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Чеберлоевского района